Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1995 – czternaste mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jednocześnie jako kwalifikacja do IO 1996. Odbył się w dniach 7–21 maja 1995 roku w Islandii. Tytułu zdobytego w 1993 roku broniła reprezentacja Rosji, zwyciężyli zaś Francuzi.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–16

Klasyfikacja końcowa

Najlepsi strzelcy 
W nawiasach liczba goli z rzutów karnych.
  Yoon Kyung-shin – 86 (16)
  Dmitrij Filippow – 69 (39)
  Michaił Jakimowicz – 57 (17)
  Marc Baumgartner – 56 (16)
  Erik Hajas – 55 (1)
  Carlos Pérez – 49 (8)
  Stéphane Stoecklin – 48 (14)
  Irfan Smajlagić – 47
  Sameh Abd Elwareth – 46 (8)
  Andrej Paraszenko – 45

Najlepsi bramkarze 
 1.  Thomas Svensson – 47%
 2.  Valter Matošević – 44%
 3.  Andreas Thiel – 42%
 4.  Vladimir Rivero Hernández – 41%
 4.  Andriej Ławrow – 41%
 4.  David Barrufet – 41%
 4.  Jan Nedpert – 41%
 8.  Lee Suk-hyung – 40%
 8.  Miloš Slabý – 40%
 10.  Gudmundur Hrafnkelsson – 39%

Bibliografia 
 
 

1995
1995 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Islandii
1995 w Islandii